Излап — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Макарьевского сельсовета.

История 
Основано в 1886 г. В 1928 году село Излап 2-й состояло из 264 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Излапского 2-го сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района